Tadas Ivanauskas, Tadeusz Iwanowski (ur. 16 grudnia 1882 w Lebiodce koło Lidy, zm. 1 czerwca 1971 w Kownie) – litewski naukowiec, profesor biologii i zoologii.
 Valdas Ivanauskas (ur. 31 lipca 1966 w Kownie) – litewski piłkarz, grający na pozycjach pomocnika i napastnika